Gracensi – abitanti di Graça
Gracensi – abitanti di Nossa Senhora das Graças